Słowo Haridwar może dotyczyć: 
 Haridwar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand
 Haridwar – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand